Шёненберг:

 Шёненберг — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Шёненберг — деревня в Швейцарии, коммуна Крадольф-Шёненберг, в кантоне Тургау.
 Шёненберг — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Шёненберг-Кюбельберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Шёненберг-Кюбельберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц